Niemcy:
 Dortmund-Asseln – dzielnica Dortmundu
 Dortmund-Asseln Mitte – stacja kolejowa w Dortmundzie

Zobacz też:
 Asseln